Синджелич — название футбольных клубов:
Сербия
 Синджелич (футбольный клуб, Белград)
 Синджелич (футбольный клуб, Гибарац)
 Синджелич (футбольный клуб, Липница)
 Синджелич (футбольный клуб, Ниш)
Хорватия
 Синджелич (футбольный клуб, Трпинья)